|-
|(56251)||1999 JR77|| align=right|13,7|| align=right|2,583|| align=right|0,142|| align=right|10,27|| align=right|4,150||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56252)||1999 JF78|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,116|| align=right|11,41|| align=right|4,311||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56253)||1999 JH79|| align=right|14,7|| align=right|2,648|| align=right|0,197|| align=right|17,33|| align=right|4,307||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56254)||1999 JO81|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,115|| align=right|14,49|| align=right|4,190||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56255)||1999 JV81|| align=right|14,7|| align=right|2,806|| align=right|0,186|| align=right|9,53|| align=right|4,699||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56256)||1999 JO82|| align=right|14,6|| align=right|2,632|| align=right|0,099|| align=right|10,74|| align=right|4,269||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56257)||1999 JZ82|| align=right|13,9|| align=right|2,696|| align=right|0,207|| align=right|14,50|| align=right|4,427||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56258)||1999 JH83|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,143|| align=right|12,23|| align=right|4,160||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56259)||1999 JY86|| align=right|14,7|| align=right|2,648|| align=right|0,138|| align=right|12,68|| align=right|4,307||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56260)||1999 JL87|| align=right|14,2|| align=right|2,699|| align=right|0,154|| align=right|14,30|| align=right|4,432||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56261)||1999 JT87|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,143|| align=right|12,44|| align=right|4,416||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56262)||1999 JE89|| align=right|13,8|| align=right|2,671|| align=right|0,210|| align=right|15,25|| align=right|4,366||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56263)||1999 JF95|| align=right|14,0|| align=right|2,809|| align=right|0,080|| align=right|18,15|| align=right|4,708||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56264)||1999 JV95|| align=right|14,2|| align=right|3,018|| align=right|0,120|| align=right|11,72|| align=right|5,242||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56265)||1999 JD96|| align=right|14,5|| align=right|3,047|| align=right|0,079|| align=right|16,59|| align=right|5,317||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56266)||1999 JJ97|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,074|| align=right|12,11|| align=right|5,326||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56267)||1999 JW97|| align=right|14,7|| align=right|3,098|| align=right|0,215|| align=right|16,64|| align=right|5,453||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56268)||1999 JN98|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,100|| align=right|14,06|| align=right|4,427||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56269)||1999 JB100|| align=right|14,3|| align=right|2,808|| align=right|0,153|| align=right|8,16|| align=right|4,706||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56270)||1999 JD100|| align=right|14,1|| align=right|3,037|| align=right|0,108|| align=right|11,87|| align=right|5,293||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56271)||1999 JK102|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,154|| align=right|6,81|| align=right|3,482||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56272)||1999 JS103|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,180|| align=right|13,45|| align=right|5,360||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56273)||1999 JZ103|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,132|| align=right|17,01|| align=right|4,098||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56274)||1999 JM104|| align=right|14,1|| align=right|2,772|| align=right|0,155|| align=right|15,94|| align=right|4,614||MBA||15. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56275)||1999 JK117|| align=right|14,9|| align=right|3,051|| align=right|0,147|| align=right|1,77|| align=right|5,328||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56276)||1999 JY123|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,121|| align=right|3,44|| align=right|4,339||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56277)||1999 JU129|| align=right|15,7|| align=right|2,802|| align=right|0,222|| align=right|11,57|| align=right|4,691||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56278)||1999 KB|| align=right|14,2|| align=right|2,997|| align=right|0,136|| align=right|11,50|| align=right|5,188||MBA||16. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(56279)||1999 KD1|| align=right|15,3|| align=right|2,786|| align=right|0,144|| align=right|9,07|| align=right|4,650||MBA||17. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(56280)||1999 KS5|| align=right|14,5|| align=right|2,558|| align=right|0,194|| align=right|9,12|| align=right|4,090||MBA||22. maj 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(56281)||1999 KQ7|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,152|| align=right|14,03|| align=right|4,428||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56282)||1999 KU13|| align=right|14,6|| align=right|2,679|| align=right|0,126|| align=right|12,62|| align=right|4,384||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56283)||1999 LU1|| align=right|13,5|| align=right|2,373|| align=right|0,215|| align=right|24,37|| align=right|3,656||MBA||4. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56284)||1999 LA2|| align=right|13,7|| align=right|2,775|| align=right|0,144|| align=right|8,20|| align=right|4,621||MBA||5. junij 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(56285)||1999 LJ3|| align=right|15,9|| align=right|2,866|| align=right|0,007|| align=right|3,13|| align=right|4,852||MBA||6. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56286)||1999 LG9|| align=right|13,2|| align=right|3,121|| align=right|0,144|| align=right|27,22|| align=right|5,512||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56287)||1999 LM10|| align=right|14,1|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|14,97|| align=right|5,048||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56288)||1999 LS11|| align=right|14,5|| align=right|2,719|| align=right|0,143|| align=right|14,29|| align=right|4,483||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56289)||1999 LM26|| align=right|13,9|| align=right|2,304|| align=right|0,180|| align=right|23,30|| align=right|3,496||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56290)||1999 LX32|| align=right|14,3|| align=right|2,983|| align=right|0,007|| align=right|16,32|| align=right|5,152||MBA||8. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(56291)||1999 NG3|| align=right|14,9|| align=right|2,693|| align=right|0,205|| align=right|13,35|| align=right|4,417||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56292)||1999 NK40|| align=right|15,1|| align=right|2,272|| align=right|0,078|| align=right|6,26|| align=right|3,423||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56293)||1999 NH44|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,177|| align=right|7,94|| align=right|4,240||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56294)||1999 NF47|| align=right|13,8|| align=right|3,012|| align=right|0,127|| align=right|11,51|| align=right|5,226||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56295)||1999 NB54|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,062|| align=right|9,28|| align=right|3,541||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56296)||1999 RU39|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,243|| align=right|6,39|| align=right|3,625||MBA||7. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(56297)||1999 RT42|| align=right|13,0|| align=right|3,237|| align=right|0,100|| align=right|18,10|| align=right|5,823||MBA||12. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(56298)||1999 RO46|| align=right|13,9|| align=right|3,143|| align=right|0,210|| align=right|16,94|| align=right|5,571||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56299)||1999 RT47|| align=right|13,9|| align=right|3,207|| align=right|0,058|| align=right|6,85|| align=right|5,743||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56300)||1999 RB60|| align=right|14,3|| align=right|2,883|| align=right|0,227|| align=right|15,00|| align=right|4,895||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56301)||1999 RP60|| align=right|13,8|| align=right|3,018|| align=right|0,141|| align=right|12,93|| align=right|5,243||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56302)||1999 RW69|| align=right|16,0|| align=right|2,690|| align=right|0,025|| align=right|2,31|| align=right|4,412||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56303)||1999 RW98|| align=right|13,6|| align=right|3,157|| align=right|0,213|| align=right|24,81|| align=right|5,607||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56304)||1999 RB119|| align=right|13,4|| align=right|3,038|| align=right|0,181|| align=right|16,22|| align=right|5,294||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56305)||1999 RX119|| align=right|14,5|| align=right|2,970|| align=right|0,177|| align=right|14,92|| align=right|5,119||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56306)||1999 RL125|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,091|| align=right|15,94|| align=right|5,583||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56307)||1999 RY125|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,194|| align=right|15,95|| align=right|5,511||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56308)||1999 RH132|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,175|| align=right|4,36|| align=right|3,406||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56309)||1999 RW140|| align=right|15,4|| align=right|2,199|| align=right|0,083|| align=right|1,60|| align=right|3,260||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56310)||1999 RE151|| align=right|15,2|| align=right|2,761|| align=right|0,044|| align=right|4,01|| align=right|4,588||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56311)||1999 RA221|| align=right|16,6|| align=right|2,180|| align=right|0,168|| align=right|5,57|| align=right|3,217||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56312)||1999 RM224|| align=right|13,3|| align=right|3,254|| align=right|0,089|| align=right|10,88|| align=right|5,870||MBA||7. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56313)||1999 SV14|| align=right|13,7|| align=right|3,168|| align=right|0,263|| align=right|24,89|| align=right|5,638||MBA||29. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(56314)||1999 TZ97|| align=right|13,4|| align=right|2,926|| align=right|0,128|| align=right|12,32|| align=right|5,005||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56315)||1999 TH121|| align=right|16,0|| align=right|2,669|| align=right|0,215|| align=right|4,42|| align=right|4,360||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56316)||1999 TA227|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,191|| align=right|1,78|| align=right|3,448||MBA||4. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(56317)||1999 TJ232|| align=right|14,4|| align=right|3,163|| align=right|0,189|| align=right|10,66|| align=right|5,623||MBA||5. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56318)||1999 UR3|| align=right|15,9|| align=right|1,870|| align=right|0,069|| align=right|26,89|| align=right|2,556||MBA||20. oktober 1999||La Silla||T. Kranz; C. Wolf
|-
|(56319)||1999 UM10|| align=right|15,2|| align=right|1,935|| align=right|0,100|| align=right|20,55|| align=right|2,691||MBA||31. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56320)||1999 VB49|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,128|| align=right|6,91|| align=right|3,404||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56321)||1999 VB53|| align=right|14,7|| align=right|1,938|| align=right|0,049|| align=right|22,26|| align=right|2,697||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56322)||1999 VH68|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,147|| align=right|3,03|| align=right|3,659||MBA||4. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56323)||1999 VE82|| align=right|12,9|| align=right|3,203|| align=right|0,118|| align=right|18,07|| align=right|5,732||MBA||5. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56324)||1999 VY175|| align=right|12,9|| align=right|2,980|| align=right|0,131|| align=right|10,77|| align=right|5,144||MBA||2. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(56325)||1999 VT179|| align=right|13,5|| align=right|3,183|| align=right|0,209|| align=right|17,07|| align=right|5,679||MBA||6. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56326)||1999 VV203|| align=right|12,1|| align=right|3,241|| align=right|0,031|| align=right|21,88|| align=right|5,835||MBA||9. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56327)||1999 VH215|| align=right|13,7|| align=right|3,040|| align=right|0,138|| align=right|20,05|| align=right|5,300||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56328)||1999 WE|| align=right|16,3|| align=right|1,952|| align=right|0,090|| align=right|19,28|| align=right|2,728||MBA||17. november 1999||High Point||D. K. Chesney
|-
|56329 Tarxien||1999 WO1|| align=right|16,7|| align=right|2,332|| align=right|0,045|| align=right|5,83|| align=right|3,560||MBA||28. november 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(56330)||1999 XS12|| align=right|14,9|| align=right|2,377|| align=right|0,118|| align=right|11,02|| align=right|3,665||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56331)||1999 XD33|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,108|| align=right|10,59|| align=right|3,494||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56332)||1999 XR34|| align=right|15,5|| align=right|2,241|| align=right|0,116|| align=right|1,34|| align=right|3,353||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56333)||1999 XU100|| align=right|14,5|| align=right|2,381|| align=right|0,137|| align=right|3,41|| align=right|3,672||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56334)||1999 XN101|| align=right|15,7|| align=right|1,973|| align=right|0,062|| align=right|16,91|| align=right|2,771||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56335)||1999 XO111|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,131|| align=right|13,22|| align=right|4,145||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(56336)||1999 XL126|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,131|| align=right|5,76|| align=right|3,547||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(56337)||1999 XG136|| align=right|15,1|| align=right|1,969|| align=right|0,093|| align=right|24,00|| align=right|2,763||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56338)||1999 XS162|| align=right|15,6|| align=right|1,827|| align=right|0,063|| align=right|18,55|| align=right|2,469||MBA||8. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(56339)||1999 XV169|| align=right|15,9|| align=right|2,167|| align=right|0,182|| align=right|4,73|| align=right|3,190||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56340)||1999 XE176|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,031|| align=right|7,33|| align=right|3,503||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56341)||1999 XS221|| align=right|14,4|| align=right|3,499|| align=right|0,046|| align=right|10,74|| align=right|6,544||MBA||15. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56342)||1999 XW238|| align=right|17,5|| align=right|2,258|| align=right|0,147|| align=right|8,19|| align=right|3,393||MBA||5. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56343)||1999 YG|| align=right|15,1|| align=right|1,960|| align=right|0,143|| align=right|24,43|| align=right|2,744||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56344)||1999 YV17|| align=right|15,6|| align=right|1,931|| align=right|0,087|| align=right|20,05|| align=right|2,683||MBA||29. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56345)||2000 AN41|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,248|| align=right|4,68|| align=right|3,795||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56346)||2000 AK64|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,067|| align=right|7,69|| align=right|3,434||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56347)||2000 AU64|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,132|| align=right|9,11|| align=right|4,057||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56348)||2000 AH69|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,157|| align=right|5,72|| align=right|3,220||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56349)||2000 AZ90|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,251|| align=right|6,12|| align=right|3,608||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56350)||2000 AB92|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,121|| align=right|6,69|| align=right|4,569||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56351)||2000 AN93|| align=right|14,7|| align=right|1,940|| align=right|0,054|| align=right|23,90|| align=right|2,702||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56352)||2000 AR93|| align=right|15,8|| align=right|1,927|| align=right|0,058|| align=right|25,04|| align=right|2,673||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56353)||2000 AB103|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,212|| align=right|8,60|| align=right|4,469||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56354)||2000 AF129|| align=right|15,2|| align=right|2,224|| align=right|0,176|| align=right|5,44|| align=right|3,315||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56355)||2000 AX130|| align=right|12,4|| align=right|5,287|| align=right|0,037|| align=right|2,54|| align=right|12,16||JUT||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56356)||2000 AY138|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,196|| align=right|12,11|| align=right|4,049||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56357)||2000 AS143|| align=right|16,0|| align=right|2,172|| align=right|0,117|| align=right|4,50|| align=right|3,201||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56358)||2000 AR201|| align=right|15,6|| align=right|1,925|| align=right|0,075|| align=right|24,53|| align=right|2,671||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56359)||2000 AZ228|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,216|| align=right|14,44|| align=right|4,300||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56360)||2000 AP239|| align=right|14,9|| align=right|1,927|| align=right|0,060|| align=right|23,99|| align=right|2,674||MBA||6. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56361)||2000 CW1|| align=right|14,9|| align=right|2,241|| align=right|0,182|| align=right|2,97|| align=right|3,353||MBA||4. februar 2000||San Marcello||A. Boattini; M. Tombelli
|-
|(56362)||2000 CG56|| align=right|15,7|| align=right|2,227|| align=right|0,085|| align=right|3,56|| align=right|3,322||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56363)||2000 CP93|| align=right|16,0|| align=right|2,782|| align=right|0,038|| align=right|1,78|| align=right|4,640||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56364)||2000 CU116|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,057|| align=right|7,05|| align=right|3,575||MBA||3. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56365)||2000 DG54|| align=right|16,3|| align=right|2,204|| align=right|0,165|| align=right|2,84|| align=right|3,271||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56366)||2000 DO69|| align=right|16,0|| align=right|2,183|| align=right|0,020|| align=right|4,77|| align=right|3,225||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56367)||2000 EF|| align=right|13,9|| align=right|2,670|| align=right|0,162|| align=right|13,06|| align=right|4,361||MBA||1. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56368)||2000 EU5|| align=right|16,1|| align=right|2,181|| align=right|0,140|| align=right|1,34|| align=right|3,221||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56369)||2000 EW6|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,179|| align=right|5,73|| align=right|3,314||MBA||2. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56370)||2000 EV7|| align=right|15,2|| align=right|2,281|| align=right|0,141|| align=right|7,20|| align=right|3,443||MBA||2. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56371)||2000 EC15|| align=right|15,1|| align=right|2,253|| align=right|0,194|| align=right|10,21|| align=right|3,381||MBA||5. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56372)||2000 EX19|| align=right|14,9|| align=right|2,277|| align=right|0,208|| align=right|6,27|| align=right|3,435||MBA||7. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56373)||2000 EF20|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,101|| align=right|1,86|| align=right|3,527||MBA||1. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(56374)||2000 EM24|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,192|| align=right|5,01|| align=right|3,322||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56375)||2000 EJ25|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,155|| align=right|0,94|| align=right|3,461||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56376)||2000 EE33|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,121|| align=right|7,50|| align=right|3,614||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56377)||2000 EU35|| align=right|16,1|| align=right|2,233|| align=right|0,059|| align=right|6,62|| align=right|3,335||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56378)||2000 ED37|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,021|| align=right|6,03|| align=right|3,498||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56379)||2000 EU42|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,195|| align=right|5,73|| align=right|3,419||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56380)||2000 EJ43|| align=right|15,6|| align=right|2,249|| align=right|0,133|| align=right|6,22|| align=right|3,372||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56381)||2000 EN43|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,049|| align=right|5,86|| align=right|3,388||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56382)||2000 ES43|| align=right|15,8|| align=right|2,271|| align=right|0,039|| align=right|6,10|| align=right|3,422||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56383)||2000 EJ47|| align=right|15,5|| align=right|2,232|| align=right|0,178|| align=right|5,33|| align=right|3,333||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56384)||2000 EX47|| align=right|15,4|| align=right|2,268|| align=right|0,116|| align=right|7,06|| align=right|3,416||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56385)||2000 EN48|| align=right|16,2|| align=right|2,228|| align=right|0,165|| align=right|3,71|| align=right|3,326||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56386)||2000 EG54|| align=right|15,6|| align=right|2,219|| align=right|0,127|| align=right|4,97|| align=right|3,305||MBA||9. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56387)||2000 EA64|| align=right|16,1|| align=right|2,204|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|3,272||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56388)||2000 EN69|| align=right|15,1|| align=right|2,234|| align=right|0,218|| align=right|3,72|| align=right|3,338||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56389)||2000 EB87|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,138|| align=right|4,16|| align=right|3,426||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56390)||2000 EH91|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,148|| align=right|5,04|| align=right|3,473||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56391)||2000 ET97|| align=right|15,8|| align=right|2,245|| align=right|0,113|| align=right|3,79|| align=right|3,362||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56392)||2000 ET106|| align=right|16,1|| align=right|2,245|| align=right|0,140|| align=right|4,63|| align=right|3,362||MBA||15. marec 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56393)||2000 ER120|| align=right|16,4|| align=right|2,212|| align=right|0,134|| align=right|7,93|| align=right|3,290||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56394)||2000 EB126|| align=right|16,1|| align=right|2,452|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|3,840||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56395)||2000 EV126|| align=right|16,4|| align=right|2,203|| align=right|0,192|| align=right|6,76|| align=right|3,269||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56396)||2000 EX129|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,220|| align=right|9,30|| align=right|3,516||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56397)||2000 EN134|| align=right|15,5|| align=right|2,205|| align=right|0,157|| align=right|6,79|| align=right|3,274||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56398)||2000 EW134|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,120|| align=right|6,60|| align=right|3,333||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56399)||2000 EU135|| align=right|15,1|| align=right|2,311|| align=right|0,206|| align=right|11,79|| align=right|3,513||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56400)||2000 EF140|| align=right|12,9|| align=right|3,051|| align=right|0,047|| align=right|11,45|| align=right|5,329||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56401)||2000 EN155|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,068|| align=right|8,53|| align=right|3,464||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56402)||2000 ET157|| align=right|15,2|| align=right|2,327|| align=right|0,138|| align=right|5,26|| align=right|3,550||MBA||12. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56403)||2000 FL|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,117|| align=right|6,91|| align=right|3,392||MBA||25. marec 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(56404)||2000 FC12|| align=right|14,4|| align=right|2,370|| align=right|0,166|| align=right|11,48|| align=right|3,649||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56405)||2000 FH17|| align=right|16,0|| align=right|2,210|| align=right|0,092|| align=right|5,58|| align=right|3,284||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56406)||2000 FZ20|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,180|| align=right|14,33|| align=right|3,618||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56407)||2000 FA22|| align=right|16,3|| align=right|2,211|| align=right|0,110|| align=right|7,99|| align=right|3,287||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56408)||2000 FH22|| align=right|16,1|| align=right|2,185|| align=right|0,107|| align=right|5,92|| align=right|3,229||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56409)||2000 FQ29|| align=right|16,8|| align=right|2,243|| align=right|0,182|| align=right|4,48|| align=right|3,359||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56410)||2000 FZ34|| align=right|16,5|| align=right|2,176|| align=right|0,145|| align=right|2,46|| align=right|3,209||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56411)||2000 FE35|| align=right|15,6|| align=right|2,190|| align=right|0,138|| align=right|3,84|| align=right|3,240||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56412)||2000 FM40|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,029|| align=right|7,13|| align=right|3,407||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56413)||2000 FU40|| align=right|16,5|| align=right|2,183|| align=right|0,075|| align=right|6,05|| align=right|3,225||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56414)||2000 FK42|| align=right|15,7|| align=right|2,185|| align=right|0,126|| align=right|6,77|| align=right|3,229||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56415)||2000 FR46|| align=right|15,1|| align=right|2,316|| align=right|0,124|| align=right|7,18|| align=right|3,525||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56416)||2000 FS55|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|3,356||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56417)||2000 FO58|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,091|| align=right|7,57|| align=right|3,549||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56418)||2000 FL59|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,083|| align=right|8,54|| align=right|3,540||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56419)||2000 FM59|| align=right|15,8|| align=right|2,222|| align=right|0,066|| align=right|6,64|| align=right|3,311||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56420)||2000 FX60|| align=right|15,6|| align=right|2,325|| align=right|0,104|| align=right|7,37|| align=right|3,544||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56421)||2000 GV2|| align=right|15,2|| align=right|2,203|| align=right|0,215|| align=right|7,04|| align=right|3,269||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56422)||2000 GV3|| align=right|15,1|| align=right|2,389|| align=right|0,207|| align=right|3,13|| align=right|3,692||MBA||2. april 2000||Kleť||Klet
|-
|(56423)||2000 GW3|| align=right|15,6|| align=right|2,322|| align=right|0,147|| align=right|2,13|| align=right|3,537||MBA||2. april 2000||Kleť||Klet
|-
|(56424)||2000 GG5|| align=right|15,3|| align=right|2,189|| align=right|0,126|| align=right|4,60|| align=right|3,238||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56425)||2000 GZ7|| align=right|14,4|| align=right|2,380|| align=right|0,180|| align=right|7,64|| align=right|3,671||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56426)||2000 GW24|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,248|| align=right|5,77|| align=right|3,483||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56427)||2000 GO27|| align=right|15,5|| align=right|2,902|| align=right|0,070|| align=right|2,36|| align=right|4,943||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56428)||2000 GT27|| align=right|17,2|| align=right|2,226|| align=right|0,123|| align=right|1,05|| align=right|3,319||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56429)||2000 GY27|| align=right|16,5|| align=right|2,225|| align=right|0,094|| align=right|1,61|| align=right|3,319||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56430)||2000 GP29|| align=right|15,2|| align=right|2,423|| align=right|0,194|| align=right|1,87|| align=right|3,772||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56431)||2000 GX33|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,251|| align=right|1,60|| align=right|3,614||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56432)||2000 GY33|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,221|| align=right|1,12|| align=right|3,674||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56433)||2000 GR34|| align=right|14,5|| align=right|2,394|| align=right|0,276|| align=right|11,09|| align=right|3,704||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56434)||2000 GN38|| align=right|15,5|| align=right|2,336|| align=right|0,174|| align=right|2,80|| align=right|3,569||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56435)||2000 GQ38|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,218|| align=right|2,40|| align=right|3,640||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56436)||2000 GZ46|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,209|| align=right|5,11|| align=right|3,351||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56437)||2000 GT48|| align=right|15,3|| align=right|2,349|| align=right|0,125|| align=right|7,04|| align=right|3,601||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56438)||2000 GV49|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,144|| align=right|6,38|| align=right|3,392||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56439)||2000 GD52|| align=right|14,9|| align=right|2,184|| align=right|0,173|| align=right|6,63|| align=right|3,228||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56440)||2000 GY52|| align=right|15,7|| align=right|2,167|| align=right|0,071|| align=right|4,52|| align=right|3,190||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56441)||2000 GW54|| align=right|16,2|| align=right|2,231|| align=right|0,077|| align=right|4,48|| align=right|3,332||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56442)||2000 GP66|| align=right|14,5|| align=right|2,682|| align=right|0,034|| align=right|5,91|| align=right|4,390||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56443)||2000 GX67|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,086|| align=right|2,91|| align=right|3,456||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56444)||2000 GB68|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,205|| align=right|1,55|| align=right|3,690||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56445)||2000 GN71|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,130|| align=right|5,47|| align=right|3,514||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56446)||2000 GF74|| align=right|15,7|| align=right|2,233|| align=right|0,085|| align=right|4,20|| align=right|3,336||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56447)||2000 GR76|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,085|| align=right|5,62|| align=right|3,541||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56448)||2000 GY76|| align=right|16,1|| align=right|2,313|| align=right|0,143|| align=right|3,58|| align=right|3,517||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56449)||2000 GS78|| align=right|16,4|| align=right|2,205|| align=right|0,113|| align=right|2,08|| align=right|3,274||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56450)||2000 GU80|| align=right|14,5|| align=right|2,555|| align=right|0,213|| align=right|13,34|| align=right|4,084||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56451)||2000 GN81|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,186|| align=right|3,43|| align=right|3,790||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56452)||2000 GU86|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,170|| align=right|2,89|| align=right|3,678||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56453)||2000 GG87|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,129|| align=right|7,80|| align=right|3,594||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56454)||2000 GM87|| align=right|15,0|| align=right|2,193|| align=right|0,157|| align=right|7,18|| align=right|3,246||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56455)||2000 GW87|| align=right|15,4|| align=right|2,216|| align=right|0,181|| align=right|6,78|| align=right|3,297||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56456)||2000 GE89|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|6,45|| align=right|3,711||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56457)||2000 GE95|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,177|| align=right|4,90|| align=right|3,277||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56458)||2000 GA96|| align=right|16,1|| align=right|2,226|| align=right|0,017|| align=right|7,75|| align=right|3,320||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56459)||2000 GD96|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,123|| align=right|2,50|| align=right|3,442||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56460)||2000 GE96|| align=right|15,4|| align=right|2,248|| align=right|0,211|| align=right|3,39|| align=right|3,370||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56461)||2000 GX96|| align=right|14,3|| align=right|2,477|| align=right|0,130|| align=right|12,68|| align=right|3,898||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56462)||2000 GN97|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,239|| align=right|2,58|| align=right|3,638||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56463)||2000 GD98|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,130|| align=right|5,91|| align=right|3,792||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56464)||2000 GE98|| align=right|16,0|| align=right|2,192|| align=right|0,090|| align=right|4,72|| align=right|3,246||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56465)||2000 GS98|| align=right|15,8|| align=right|2,213|| align=right|0,093|| align=right|4,95|| align=right|3,291||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56466)||2000 GZ99|| align=right|16,2|| align=right|2,195|| align=right|0,182|| align=right|3,77|| align=right|3,251||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56467)||2000 GP103|| align=right|16,3|| align=right|2,214|| align=right|0,105|| align=right|4,62|| align=right|3,294||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56468)||2000 GO104|| align=right|15,1|| align=right|2,432|| align=right|0,204|| align=right|3,54|| align=right|3,792||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56469)||2000 GN105|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,153|| align=right|3,46|| align=right|3,477||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56470)||2000 GH106|| align=right|15,5|| align=right|2,173|| align=right|0,042|| align=right|5,60|| align=right|3,202||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56471)||2000 GX106|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,230|| align=right|12,99|| align=right|3,474||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56472)||2000 GB108|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,122|| align=right|6,40|| align=right|3,398||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56473)||2000 GY108|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,165|| align=right|7,90|| align=right|3,408||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56474)||2000 GA109|| align=right|16,5|| align=right|2,275|| align=right|0,147|| align=right|2,20|| align=right|3,430||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56475)||2000 GN109|| align=right|16,1|| align=right|2,252|| align=right|0,124|| align=right|4,27|| align=right|3,379||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56476)||2000 GU110|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,185|| align=right|5,60|| align=right|3,497||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56477)||2000 GM111|| align=right|15,5|| align=right|2,349|| align=right|0,199|| align=right|6,68|| align=right|3,600||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56478)||2000 GS111|| align=right|16,3|| align=right|2,206|| align=right|0,080|| align=right|6,08|| align=right|3,277||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56479)||2000 GT114|| align=right|13,7|| align=right|2,644|| align=right|0,239|| align=right|11,39|| align=right|4,299||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56480)||2000 GU114|| align=right|16,3|| align=right|2,308|| align=right|0,086|| align=right|4,46|| align=right|3,505||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56481)||2000 GW114|| align=right|14,6|| align=right|2,276|| align=right|0,167|| align=right|4,09|| align=right|3,433||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56482)||2000 GY115|| align=right|15,2|| align=right|2,214|| align=right|0,145|| align=right|9,42|| align=right|3,295||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56483)||2000 GY121|| align=right|16,2|| align=right|2,279|| align=right|0,053|| align=right|7,58|| align=right|3,440||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56484)||2000 GH124|| align=right|14,6|| align=right|2,292|| align=right|0,146|| align=right|7,97|| align=right|3,469||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56485)||2000 GL125|| align=right|14,5|| align=right|2,538|| align=right|0,028|| align=right|8,24|| align=right|4,042||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56486)||2000 GF126|| align=right|14,5|| align=right|2,349|| align=right|0,131|| align=right|7,36|| align=right|3,600||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56487)||2000 GR126|| align=right|14,7|| align=right|2,274|| align=right|0,134|| align=right|9,18|| align=right|3,428||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56488)||2000 GQ131|| align=right|15,4|| align=right|2,411|| align=right|0,153|| align=right|6,74|| align=right|3,742||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56489)||2000 GT131|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,277|| align=right|7,24|| align=right|3,755||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56490)||2000 GD133|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,214|| align=right|8,39|| align=right|3,859||MBA||12. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56491)||2000 GS133|| align=right|16,1|| align=right|2,340|| align=right|0,183|| align=right|5,35|| align=right|3,579||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56492)||2000 GH134|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,252|| align=right|10,66|| align=right|3,731||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56493)||2000 GU134|| align=right|14,8|| align=right|2,303|| align=right|0,199|| align=right|7,07|| align=right|3,494||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56494)||2000 GA136|| align=right|15,7|| align=right|2,315|| align=right|0,108|| align=right|7,45|| align=right|3,521||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56495)||2000 GW137|| align=right|14,7|| align=right|2,366|| align=right|0,102|| align=right|5,33|| align=right|3,640||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56496)||2000 GE138|| align=right|16,4|| align=right|2,239|| align=right|0,090|| align=right|6,74|| align=right|3,350||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56497)||2000 GD140|| align=right|15,1|| align=right|2,264|| align=right|0,154|| align=right|6,20|| align=right|3,406||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56498)||2000 GU140|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,156|| align=right|8,62|| align=right|3,415||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56499)||2000 GM143|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,169|| align=right|6,61|| align=right|3,559||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56500)||2000 GV143|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,268|| align=right|9,48|| align=right|3,661||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov